Jogia ist der Familienname folgender Personen:

 Avan Jogia (* 1992), kanadischer Schauspieler
 Joe Jogia (* 1975), englischer Snookerspieler